Karl Pohle ist der Name folgender Personen:

* Karl Pohle (Karl Ludwig Friedrich Pohle; 1817–1883), deutscher Jurist und Politiker, siehe Carl Pohle
 Karl Pohle (Maler) (1905–1969), deutscher Maler, freischaffender Künstler und Lehrer für Zeichnen und Malen